

Geografia 
Hartwell – villaggio dell'Inghilterra situato nel Buckinghamshire
Hartwell – villaggio dell'Inghilterra situato nel Northamptonshire
Hartwell – comune degli Stati Uniti d'America situato in Georgia
Hartwell – CDP degli Stati Uniti d'America situato in Missouri

Persone 
Leland Hartwell – scienziato, premio Nobel per la medicina